Die D400 ist eine Schnellstraße im Süden der Türkei. Das D steht für devlet yolu, was Staatsstraße bedeutet. Die 2057 Kilometer lange Straße beginnt in Datça im südwestlichen Teil der anatolischen Halbinsel und führt an der Mittelmeerküste entlang bis nach Esendere an der iranisch-türkischen Grenze.

Die D400 führt durch die Städte Marmaris, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa und Hakkâri und ist verbunden mit der Road 16 im Iran. Zwischen Nizip und Cizre ist die D400 Teil der Europastraße 90.

Straßenverlauf 

In der unterstehenden Tabelle sind die Orte zwischen Datça und Esendere gezeigt.

Einzelnachweise 

Schnellstraße
Straße in der Türkei
Schnellstrasse TurkeiD400
Schnellstrasse TurkeiD400
Fernstraße in der Türkei